Дубль в общем виде — совокупность из двух каких-либо предметов, явлений, событий, выполняющих однородную функцию, их повторение.

В спорте и играх 
 Дубль (в игровых видах спорта) — два забитых гола одним игроком, два достижения результата в течение определённого времени спортивного состязания.
 Дубль (в домино) — одна из костяшек 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6.
 Дубль — второй либо молодёжный состав профессиональной спортивной команды. См. фарм-клуб.

 «Золотой дубль» — выигрыш в одном сезоне чемпионата и кубка своей страны.

В кинематографе 
 Дубль — завершенный акт видео или киносъёмки эпизода. Применяется при съемках фильма или видеоклипа.
 «Дубль дв@» — ежегодный онлайн-кинофестиваль, который проводит «Российская газета».

Другие значения 
 Дубль — разменная денежная единица Гернси.
 Дубль (в телевидении) — сдвинутая по времени (например, +2, +4, +6 часов) копия сетки вещания телевизионного канала для передачи на разные часовые пояса страны. Впервые применялся в системе Орбита.

См. также 
 Дублирование
 
 Дублет